Dorfkirche Görsdorf steht für:

 Dorfkirche Görsdorf (Dahmetal) in Görsdorf, Gemeinde Dahmetal, Landkreis Teltow-Fläming, Brandenburg
 Dorfkirche Görsdorf b. Storkow in Görsdorf b. Storkow, Landkreis Oder-Spree, Brandenburg

Siehe auch:
 Dorfkirche Gorsdorf in Gorsdorf, Landkreis Wittenberg, Sachsen-Anhalt